Ricardo Rojas (1882–1957) – argentyński pisarz
 Ricardo Rojas (ur. 1955) – kubański bokser
 Ricardo Rojas (ur. 1971) – paragwajski piłkarz
 Ricardo Rojas (ur. 1974) – chilijski piłkarz